В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bayonne 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Наталі Тозья здобула титул, у фіналі перемігши Анке Губер 6–3, 7–6.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (переможниця)
  Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)

 Рейчел Макквіллан (2-ге коло)
 Відсутня
 Лінда Феррандо (2-ге коло)
 Анке Губер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bayonne
Bayonne